Šentrupert – wieś w gminie Braslovče, w Słowenii
 Šentrupert – wieś w gminie Laško, w Słowenii
 Šentrupert – wieś w Słowenii, siedziba adm. gminy o tej samej nazwie